est la formule brute de plusieurs isomères.

 pyriméthanil, numéro CAS 
 N3-(phénylméthyl)-3,4-pyridinediamine, numéro CAS 
 4,5,6,7-tétrahydro-2-phényl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine, numéro CAS 
 1,6-dihydro-6,7,8-triméthyl-pyrrolo[3,2-e]benzimidazole, numéro CAS 
 3-(2-aminoethyl)-2-methyl-1H-indole-5-carbonitrile, numéro CAS 
 [1,1'-biphényl]-2,3,5-triamine, numéro CAS